Студени́кин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Студеникин, Гавриил Игнатьевич (1781—1844) — подполковник Донского казачьего войска, герой русско-турецкой войны 1828—1829 годов.
 Студеникин, Митрофан Яковлевич (1923—2013) — российский педиатр, академик РАМН.
 Студеникин, Порфирий Кузьмич (1880—?) — советский военный и хозяйственный деятель.
 Студеникин, Семён Севастьянович (1905—1957) — советский юрист, специалист по административному праву.